Trema (o dieresi) –  Segno diacritico costituito da due punti posti sopra un grafema, solitamente vocalico
Trema – Genere di alberi sempreverdi
Tréma – Trema (o Disques Trema) è stata fondata nel 1969 da Jacques Revaux e Régis Talar. Trema è stata una delle etichette indipendenti di maggior successo in Francia, soprattutto grazie ai dischi di Michel Sardou. Trema sta per Talar Revaux Editions Musicales Associées. È diventata una sotto-etichetta di Universal Music SA nel 2004.
Trema – Frazione del comune di Sveti Ivan Žabno, Croazia
Trema – Singolo di Inoki del 2020